

Anno 
 1923 – (MCMXXIII in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1923 a.C.

Astronomia 
 1923 Osiris – asteroide della fascia principale del sistema solare

Matematica 
 1923 (numero) – numero naturale

Televisione 

 1923 – serie televisiva statunitense del 2022